Троїцький собор:

 Троїцький собор (Суми) — православний храм Сум. Є однією з найвідоміших та культових споруд міста.
 Троїцький собор (Бережани) — культова споруда у місті Бережани Тернопільської області, пам'ятка архітектури національного значення.
 Троїцький собор (Новомосковськ) — споруджений у 1772—81 народним майстром Я. Погребняком із дерева без жодного залізного цвяха. Відноситься до 100 найкращих дерев'яних споруд світу.